Alineació esportiva: futbol, rugbi a 15, etc. designa el conjunt dels jugadors dels dos equips en el moment d'un servei de toc.
 Alineació tecnològica, és un concepte lligat a la competitivitat d'un negoci en economia i finances.